Васконія — власна назва.

Історія 
 Васконія — в античності батьківщина васконів.
 Герцогство Васконія — франкське герцогство.